Howardula är ett släkte av rundmaskar. Howardula ingår i familjen Allantonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Howardula